Almancı (sinngemäß Deutschländer, dezidiert nicht Deutscher) ist:
 eine in der Türkei gängige und abwertend konnotierte Bezeichnung für in Deutschland lebende türkeistämmige Menschen, insbesondere Rückkehrer, die sich an deutsche Gebräuche angepasst haben;
 ein Album des deutschen Rappers Alpa Gun, siehe Almanci (Album)